Сезон 1965 года стал вторым сезоном для «Динамо» из города Целиноград в Классе «Б». Команда смогла улучшить свои результаты по сравнению с дебютным сезоном. Клуб показал положительный баланс побед и поражений. Лучшим бомбардиров клуба стал Владимир Марков.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

* В скобках забитые голы за команду

Тренерский штаб

Класс «Б», 5 зона РСФСР

Турнирная таблица

Статистика выступлений в 5-й зоне

Кубок СССР по футболу 1965

Предсезонные и товарищеские матчи

Примечания

Ссылки 
 

1965
Динамо Целиноград